Lorch se poate referi la:
Lorch (Rheingau), comună din landul Hessa, Germania
Lorch (Württemberg), o comună din landul Baden-Württemberg, Germania
Lorch, Austria, în latină Lauriacum, un cartier (ortsteil) din orașul Enns, Austria Superioară.